Gösta Lilliehöök kan syfta på bland andra:

 Gösta Lilliehöök (1829–1922), svensk militär och järnvägsman
 Gösta Lilliehöök (1871–1952), svensk militär (generallöjtnant) 
 Gösta Lilliehöök (1884–1974), svensk militär och femkampare